Васи́лий Васи́льевич Шахно́вич (; 12 января 1922, Слуцкий район — 13 августа 1983, Москва) — генерал-лейтенант Советской Армии, военный советник в странах Африки.

Биография 
Родился в деревне  Слуцкого района Минской области (ныне — Белоруссия) в крестьянской семье. В 1939 году поступил в Минское военное пехотное училище имени М. И. Калинина, по окончании которого в июне 1941 года в звании лейтенанта прибыл в воинскую часть Ленинградского военного округа.

Во время ВОВ участвовал в обороне Ленинграда и освобождении Прибалтики. Прошёл путь от командира взвода до командира батальона, имел пять ранений. После войны окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба СССР им. К. Е. Ворошилова.

С августа 1961 по ноябрь 1964 года командовал 75-й мотострелковой дивизией 4-й армии Закавказского военного округа (управление дивизии — г. Нахичевань), генерал-майор (22.02.1963).

Был представителем Советской Армии в странах Африки. В мае 1969 года был направлен в Республику Сомали главным военным советником и по совместительству — советником командующего Сомалийской национальной армией Сиада Барре. За помощь в создании Национальной армии этой страны получил звание Национального героя Сомали. В августе 1971 года был отозван на родину.

С ноября 1971 года по август 1975 года командовал 7-й гвардейской армией, находившейся в Армении.

С 1975 года преподавал на Высших офицерских курсах «Выстрел» в г. Солнечногорске Московской области, являясь одновременно заместителем начальника этих курсов.

С 1977 по 1980 год — Главный военный советник вооружённых сил в Народной Республике Ангола. Из воспоминаний военного переводчика, полковника в отставке С. А. Коломнина:

В 1980 году по возвращении в СССР продолжил службу заместителем начальника общевойсковых курсов «Выстрел» имени Б. М. Шапошникова.

Скончался после продолжительной болезни в Главном военном госпитале имени Н. Н. Бурденко 13 августа 1983 года. Похоронен в Солнечногорске.

Награды 
 орден Красного Знамени (19 октября 1942) — За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество;
 медаль «За оборону Ленинграда» (22 декабря 1942);
 орден Отечественной войны II степени (16.02.1945) — За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945);
 медаль «За боевые заслуги» (15 ноября 1950);
 орден Красной Звезды (5 ноября 1954);
 орден Красного Знамени (31 октября 1967);
 орден Красного Знамени (21 февраля 1974);
 Герой Сомалийской Республики (Сомалийская Демократическая Республика).

Примечания

Ссылки 
 «Наследие слуцкого края», Военнослужащие. Шахновiч Васіль Васільевіч 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены Бюро ЦК КП Армении
Депутаты Верховного Совета Армянской ССР
Выпускники Объединённой белорусской военной школы
Участники гражданской войны в Анголе